Фі́лліпс () — англійське прізвище і похідний від нього топонім.

Прізвище 
 Філліпс (прізвище)

Топонім



Огруги 
 Філліпс (округ, Арканзас)
 Філліпс (округ, Канзас)
 Філліпс (округ, Колорадо)
 Філліпс (округ, Монтана)

Населені пункти 
 Філліпс — місто, штат Мен
 Філліпс — місто, штат Оклахома
 Філліпс — місто, штат Вісконсин
 Філліпс — селище, штат Небраска

Див. також 
 Philips
 Капітан Філліпс (фільм)

Примітки 

Англійські прізвища